Kollwitz:
 Karl Kollwitz – niemiecki lekarz
 Käthe Kollwitz – niemiecka graficzka i rzeźbiarka
 (8827) Kollwitz (1988 PO2) – planetoida